Сувар (значения):

 Сувар — город Волжско-Камской Булгарии.
 Сувар — республиканская общественно-политическая газета на чувашском языке, издающаяся в Татарстане.
 Сувар — этнокультурный парк деревянной обрядовой скульптуры.
 Сувар — лезгинский ансамбль песни и танца в Азербайджане, Народный коллектив Азербайджана.
 Ансамбль «Сувар» — чувашский ансамбль народного танца.

См. также 
 Савиры (Сувары) — группа кочевых племён.
 Suvar — сеть кинотеатов в Казани.